Il singolare del torneo di tennis Cadillac Pro Indoor USTA Challenger 1996, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Grant Stafford che ha battuto in finale Sargis Sargsian 6-4, 6-2.

Teste di serie 

 Gianluca Pozzi (secondo turno)
 Steve Campbell (primo turno)
 Jonathan Stark (secondo turno)
 Wojciech Kowalski (secondo turno)

 Bryan Shelton (primo turno)
 Orlin Stanojčev (secondo turno)
 Alejandro Hernández (secondo turno)
 Grant Stafford (Campione)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Cadillac Pro Indoor USTA Challenger 1996